20-й розыгрыш Кубка СССР состоялся в июне-октябре 1961 года. Обладателем Кубка впервые стал «Шахтёр» Сталино (ныне — Донецк), обыгравший в финале предыдущего обладателя Кубка московское «Торпедо». Первая стадия розыгрыша Кубка проходила в десяти зонах, победители которых встречались в финальном этапе.

Зональный этап 
В зональных соревнования определялись 42 команды класса «Б» которые завоевали право играть в финальном этапе розыгрыша кубка СССР.

РСФСР

Зона 1 
В зональных матчах играли команды 1 зоны РСФСР класса «Б» чемпионата СССР 1961 года. Команда Ильмень (Новгород) в кубке СССР участия не принимала. В финальный этап выходило 4 команды из зоны.

 Зональный турнир.

Зона 2 
В зональных матчах играли команды 2 зоны РСФСР класса «Б» чемпионата СССР 1961 года. Команда Труд (Калининград М. о.) в кубке СССР участия не принимала.
В финальный этап выходило 4 команды из зоны.

 Зональный турнир.

Зона 3 
В зональных матчах играли команды 3 зоны РСФСР класса «Б» чемпионата СССР 1961 года.
В финальный этап выходило 4 команды из зоны.

 Зональный турнир.

Зона 4 
В зональных матчах играли команды 4 зоны РСФСР класса «Б» чемпионата СССР 1961 года. Команда Спартак (Краснодар) в кубке СССР участия не принимала.
В финальный этап выходило 4 команды из зоны.

 Зональный турнир.

Зона 5 
В зональных матчах играли команды 5 зоны РСФСР класса «Б» чемпионата СССР 1961 года.
В финальный этап выходило 4 команды из зоны.

 Зональный турнир.

Зона 6 
В зональных матчах играли команды 6 зоны РСФСР класса «Б» чемпионата СССР 1961 года.
В финальный этап выходило 4 команды из зоны.

 Зональный турнир.

УССР

Зона 1 
В зональных матчах играли команды 1 зоны Украинской ССР класса «Б» чемпионата СССР 1961 года.
В финальный этап выходило 5 команд из зоны.

 Зональный турнир.

Зона 2 
В зональных матчах играли команды 2 зоны Украинской ССР класса «Б» чемпионата СССР 1961 года.  Команда Трудовые резервы (Луганск) в кубке СССР участия не принимала.
В финальный этап выходило 5 команд из зоны.

 Зональный турнир.

Союзные республики

Зона 1 
В зональных матчах играли команды 1 зоны Союзных республик класса «Б» чемпионата СССР 1961 года.  6 команда этой зоны в кубке СССР участия не принимали.
В финальный этап выходило 4 команды из зоны.

 Зональный турнир.

Зона 2 
В зональных матчах играли команды 2 зоны Союзных республик класса «Б» чемпионата СССР 1961 года.  5 команд этой зоны в кубке СССР участия не принимали.
В финальный этап выходило 4 команды из зоны.

 Зональный турнир.

Финальный этап 
42 команды класса «Б» и 22 команды класса «А» составили пары 1/32 финала.

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Информация и протоколы о кубке СССР 1961 года
 Результаты на WildStat.ru
  и На сайте КЛИСФ (архивные страницы)
 Протоколы матчей кубка СССР
 На сайте RSSSF

Кубок СССР по футболу
Футбол в СССР в 1961 году